Il campionato di Serie C di pallacanestro maschile 1950-1951 è stato organizzato in Italia.

Dopo la conclusione della stagione regolare, vengono ammesse 32 squadre che, raggruppate in quattro gironi, si disputeranno la promozione attraverso scontri diretti andata e ritorno, in caso di parità vale la differenza canestri. Le quattro vincenti dei rispettivi gironi si disputeranno il titolo di Campione d'Italia in un concentramento finale.

Stagione regolare

Girone A friulano 

Squadre partecipanti:

Triveneta autotrasporti Udine (6-4), Zorutti Cervignano, Cral Meneghel Pordenone, CRDA Monfalcone, Straccis Gorizia, MIR Gorizia.

vi sarà uno spareggio a tre con Gorizia e Monfalcone, che vede prevalere Udine, che nella finale per il titolo regionale batterà la Muggesana 39-30 a Gorizia. (verif. risultato: vittoria certa, 2 risultati diversi)

Girone toscano 

 Bagni Fiume Livorno
 ANPI Livorno

Girone laziale

Classifica

Girone pugliese

Classifica

Girone Sicilia occidentale 
L'Unione Sportiva Palermo qualificata.

Girone Sicilia orientale

Classifica

Calendario

Fase Semifinale Spareggi per la promozione

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Girone Finale

Risultati

Classifica

Classifica 

 La Ginnastica Roma B rinuncerà alla partecipazione.

Verdetti 
  Il CRAL Tosi Legnano vince il titolo nazionale di Serie C
 * Promosse in Serie B Cral Tosi Legnano; Reyer Venezia B e l'INA Taranto

Note

Bibliografia 
 Il Corriere dello Sport edizione 1950-51
 La Gazzetta del Mezzogiorno edizione 1950-51
 La Sicilia edizione 1950-1951

Collegamenti esterni 
 
 

Pallacanestro nel 1950
Pallacanestro nel 1951
1950-1951